Nightwing, a Marduk együttes egyik stúdióalbuma
Nightwing (együttes)
Nightwing (képregény)